Луцій Аврелій Котта — політичний і військовий діяч часів Римської республіки, військовий трибун 181 року до н. е.
 Луцій Аврелій Котта — політичний діяч часів Римської республіки, консул 144 року до н. е.
 Луцій Аврелій Котта — політичний діяч часів Римської республіки, консул 119 року до н. е.
 Луцій Аврелій Котта — політичний діяч часів Римської республіки, народний трибун 95 року до н. е., претор.
 Луцій Аврелій Котта — політичний діяч часів Римської республіки, консул 65 року до н. е.